Palena est un nom propre italien et hispanique qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Palena, commune en Italie ;
 Palena, une commune au Chili ;
 la province de Palena, une province au Chili.

Hydronyme 
 le lac Palena, lac entre le Chili et l'Argentine.
 le río Palena, rivière qui s'écoule au Chili et en Argentine.

Homonymie de toponyme